

Patronyme 
Le nom de Hummel est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Bernadette Hummel (1938-2012), athlète française, spécialiste du lancer du poids ;
 Bertold Hummel (1925–2002), compositeur allemand ;
 Carl Hummel (1821–1907), peintre allemand, fils de Johann Nepomuk Hummel ;
 Carl Ludwig Hummel (1769-1840), portraitiste autrichien d'origine française ;
 Christiane Hummel (1942-), femme politique française ;
 Franz Hummel (1939-2022), compositeur et pianiste allemand ;
 Johann Erdmann Hummel (1769–1852), peintre allemand ;
 Johann Julius Hummel (1728–1798), éditeur de musique germano-hollandais ;
 Johann Nepomuk Hummel (1778–1837), compositeur autrichien ;
 Joye Hummel (1924-2021), scénariste de comics américaine ;
 Lisbeth Hummel (1952-), actrice danoise ;
 Pascale Hummel (1963-), philologue française ;
 Siegbert Hummel (1908–2001) tibétologue et historien allemand.
 Maria Innocentia Hummel (1909-1946), franciscaine et artiste allemande.
 Zdeněk Hummel (1947-), joueur et entraîneur de basket-ball tchèque.

Toponyme
 Hümmel, municipalité en Allemagne.

Autres 
 Hummel, canon automoteur allemand utilisé durant la Seconde Guerre mondiale.
 Hummel International, entreprise de vêtements de sport danoise
 les  en porcelaine, très connues en Allemagne et aux USA.

Homonymie de patronyme